Mary Brown (single), een single van Emly Starr Explosion
Mary Brown-Bullock, een Amerikaans academicus gespecialiseerd in Chinese geschiedenis
Mary Browne, een  tennisspeelster uit de Verenigde Staten van Amerika
Mary Brown's, een Canadese restaurantketen